El Torneig de Bad Gastein 2013, oficialment conegut com a Nürnberger Gastein Ladies 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 7a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de juliol de 2013 a Bad Gastein, Àustria.

La tennista local Yvonne Meusburger va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013